Ein Flocker ist ein Küchengerät, das zur Herstellung kleiner Mengen frischer Getreideflocken (meist Haferflocken) im Privathaushalt benutzt wird. 

Es gibt handbetriebene Flocker sowie elektrische Flocker. Der typische Benutzer schafft etwa 50–100 g Flocken pro Minute.

Synonyme für Flocker sind Getreidequetsche, Kornquetsche oder Flockenquetsche.

Küchengerät